«Oh Uganda, Land of Beauty» (О, Уганда, прекрасная страна) — национальный гимн Уганды. Утверждён в качестве официального в 1962 после обретения страной независимости. Слова и музыка — Джордж Уилберфорс Какома (George Wilberforce Kakoma).

Текст 

 Oh Uganda! may God uphold thee,
 We lay our future in thy hand.
 United, free,
 For liberty
 Together we’ll always stand.

 Oh Uganda! the land of freedom.
 Our love and labour we give,
 And with neighbours all
 At our country’s call
 In peace and friendship we’ll live.

 Oh Uganda! the land that feeds us
 By sun and fertile soil grown.
 For our own dear land,
 We’ll always stand,
 The Pearl of Africa’s Crown.

Близкий к оригиналу перевод 
(Александр Пахотин)

О, Уганда! Пусть тебя хранит Господь!
Мы отдаём своё будущее в твои руки.
Единые и свободные
За  защиту свободы
Вместе мы всегда постоим.

О, Уганда! Земля свободы.
Нашу любовь и труд мы отдаём,
И с соседями все
По призыву нашей страны
В мире и дружбе мы будем жить.

О, Уганда! Земля, которая кормит нас
Солнцем и плодородной землёй.
За нашу собственную землю
За жемчужину в короне Африки 
Мы всегда будем стоять до конца.

Музыка 
 https://web.archive.org/web/20110604144343/http://www.nationalanthems.info/ug.mid (Инструментальная версия)

Уганда
Государственные символы Уганды
Песни 1962 года